Джованни Маттео Контарини (; умер в 1507 году) — итальянский  из знатного венецианского рода Контарини.

Контарини составил знаменитую карту мира, которая была выгравирована Франческо Росселли и чаще всего датируется 1506 годом. Планисфера Контарини является старейшей сохранившейся печатной картой, изображающей некоторую часть Американского континента. Единственная известная сохранившаяся копия находится в Британской библиотеке. В 1507 году вышла аналогичная карта Иоганна Рюйша.

В 1924 году сэр Джон Абрахам Якоб де Вильерс опубликовал факсимильное издание карты Контарини.

См. также 
 Планисфера Контарини

Примечания 

Родившиеся в XV веке
Умершие в 1507 году
Джованни Маттео